Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 11 по 13 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
11 августа 2008, с 18:33 до 19:07 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
12 августа 2008, c 10:03 до 10:16 по местному времени

Финал 
13 августа 2008, в 10:14 по местному времени

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Вольный стиль, женщины, 200 м